Картвелишвили () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Картвелишвили, Георгий (1827—1901) — грузинский меценат и общественный деятель.
 Картвелишвили, Дмитрий Леванович (1927—2009) — советский государственный деятель.
 Картвелишвили, Лаврентий Иосифович (1890—1938) — советский политический и партийный деятель, революционер.
 Картвели (Картвелишвили), Александр Михайлович (1896 — 1974) — американский авиаконструктор, российский эмигрант первой волны